Ocenebra tracheia är en snäckart som beskrevs av Dall 1919. Ocenebra tracheia ingår i släktet Ocenebra och familjen purpursnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Purpursnäckor
tracheia